Mica Vienă este o denumire folosită pentru unele orașe europene a căror arhitectură urbană este inspirată din stilul arhitectonic al Vienei, capitala fostului Imperiu Austro-Ungar. Cele mai cunoscute astfel de orașe sunt:

 Arad, oraș din România;
 Bielsko-Biała, oraș din Polonia;
 Cernăuți, oraș din Ucraina;
 Liov, oraș din Ucraina;
 Ruse, oraș din Bulgaria
 Sofia, capitala Bulgariei
 Timișoara, oraș din România;
 Varaždin, oraș din Croația.

Galerie de imagini

Note

Legături externe 
 Arad: Mica Vienă de pe Mureș (2)
 Timișoara, Mica Vienă de pe Bega (2)

Poreclele orașelor